Vegliesi – abitanti di Veglie
Vegliesi – abitanti di Veglio